
Termin -{HA}- ima više značenja.

 Dubnijum, element koji se ranije zvao Hanijum
 Hijaluronan, glikozaminoglikan